Giovanni Burnacini (...–1656) – scenografo italiano
 Jakob Burnacini (1636-1667) – pittore italo-austriaco
 Lodovico Burnacini (1636-1707) – architetto e scenografo italiano